El término róbalo (también robalo) puede referirse:

 al nombre común de los peces de la familia Centropomidae, propios de América;
 al nombre común de la especie Dicentrarchus labrax, también llamado robalo o lubina, un pez propio del Mediterráneo.
 Río Robalo que bordea Puerto Williams en la isla Navarino, Región de Magallanes, Chile.